Volkswille ist die Bezeichnung für
 Narodnaja Wolja, eine konspirative Vereinigung mit demokratischen Zielen im Russland des 19. Jahrhunderts
 Volkswille, eine sozialdemokratische Zeitung
 Volkswille (KPÖ), Tageszeitung der KPÖ in Kärnten, später Regionalausgabe der Volksstimme (Österreich)
 Volkswille, eine Zeitung der KPD, siehe Märkische Volksstimme